Weyden ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Weyden (1805–1869), deutscher Schriftsteller
 Goossen van der Weyden (um 1465–nach 1538), niederländischer Maler
 Richard van Weyden (* 1966), deutscher Schauspieler
 Rogier van der Weyden (1399–1464), flämischer Maler

Weyden steht zudem für:
 Weyden, historische Bezeichnung des Ortes Schatrowo in der Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Weiden (Begriffsklärung)